Nils Andersson peut désigner :
 Nils Andersson (1817-1865), peintre suédois ;
 Nils Andersson (1933-), éditeur puis analyste politique suisse ;
 Nils Andersson (1887-1947), footballeur suédois ;
 Nils Johan Andersson (1821-1880), botaniste suédois.